Эген () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эген, Маркус (род. 1956) — немецкий профессиональный хоккеист и тренер.
 Эген, Нурбек (род. 1975) — киргизский и российский режиссёр кино и телевидения, сценарист.